Иван Бутковский:
 Бутковский, Иван Григорьевич (1785 — после 1872) — русский переводчик, журналист, мемуарист.
 Бутковский, Иван Михайлович (1910—1967) — украинский националист, подполковник УПА.